Калькатерра () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Калькатерра, Грант (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Калькатерра, Джорджо (род. 1972) — итальянский бегун на сверхмарафонские дистанции.
 Калькатерра, Орасио (род. 1990) — аргентинский футболист, полузащитник.